это статья о селе в Саратовской области, о селе в Западно-Казахстанской см. Чёрная Впадина

Чёрная Падина — село в Ершовском районе Саратовской области, входит в состав сельского поселения «Перекопновское муниципальное образование». Здесь родился миллиардер, один из самых богатых людей в Литве, филантроп Юозас Казицкас. Село газифицировано.

География 
Располагается на реке Малый Узень в 46 км юго-западнее Ершова.

История 
Село было создано сосланными в Заволжье крестьянами-литовцами Ужпольской волости Утянского уезда Литвы — участниками Польского восстания 1863 года. Первые жители начали своё проживание с землянок. По данным 1872 г, в селе поживало 52 семьи, Часть людей перебрались из села и основали деревню Литовку, которая сейчас не существует. К 1910 году в Чёрной Падине проживало 89 дворов литовцев. В 1922 году многие литовцы переехали обратно в Литву, часть вернулась в 1945 г.

В 1929 году в созданном колхозе «Красный Октябрь» работали 145 семей литовцев. Проводимое в 1930-е годы раскулачивание привело к ссылке в лагеря многих жителей села.

В июне 2013 года в Чёрной Падине отпраздновали 150-летний юбилей села.

Примечания 

Населённые пункты Ершовского района